Kloosterbos (Aalten), een bos dat deel uitmaakt van landgoed 't Klooster noordelijk gelegen van Bredevoort 
 Kloosterbos (Wachtebeke), een natuurgebied in het noorden van Oost-Vlaanderen en ligt verdeeld tussen Zelzate en Wachtebeke
 Kloosterbos (Zottegem), een natuurreservaat in de Vlaamse Ardennen in Zuid-Oost-Vlaanderen
 Kloosterbos (Overpelt), een wijk in Overpelt
 Kloosterbos (Rotselaar)
 Kloosterbosch (Valkenburg), een bos grotendeels in de gemeente Valkenburg aan de Geul in Nederland